

События 
 21 мая — основан город Сан-Хосе, ныне столица государства Коста-Рика.
 Присоединение Тосканы к владениям Габсбургов.
 1737—1765 — Великий герцог Тосканы Франц I Лотарингский.
 Восстание крестьян в Чехии (район Табора).
 1737—1739 — Австро-турецкая война.
 В жаркое засушливое лето полыхали жесточайшие пожары в северной столице и первопрестольной (Троицкий пожар).
 1 июля — основана крепость Ставрополь, ныне город Тольятти.
 21 июля — российская императрица Анна Иоанновна учредила Комиссию о Санкт-Петербургском строении.
 4 ноября — открыт театр Сан-Карло (Teatro San Carlo) — оперный театр в Неаполе.
 Русско-турецкая война. Поход Б. К. Миниха на Очаков. Взятие крепости Очаков.
 В Крыму русские разбили 15-тысячное войско татар. В Северо-Западном Причерноморье русские заняли Очаков. Ласси и Миних вернулись к исходным рубежам. Лето — Конгресс в Немирове, не приведший к миру.
 Войска Надира осадили Кандагар. После длительной осады город взят, разграблен и разрушен. Взятие и разрушение Кабула и других афганских городов.
 Иранцы захватили Оман.
 Маратхская конница появилась под стенами Дели и разграбила столичный округ. Низам Хайдерабада примирился с Дели.
 Землетрясение в Калькутте. 300 тыс. погибших.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1737 году
 23 января — Джон Хэнкок, американский государственный деятель.
 9 марта — Йозеф Мысливечек, чешский композитор.
 28 марта — Франческо Дзанетти, итальянский композитор и капельмейстер.
 27 апреля — Эдуард Гиббон, английский историк, автор величайшего исторического труда на английском языке — «Истории упадка и разрушения Римской империи».
 10 августа — Антон Павлович Лосенко, художник, представитель изобразительного искусства «века Просвещения», основоположник русской исторической живописи.
 9 сентября — Луиджи Гальвани, анатом и физиолог, один из основателей учения об электричестве, основоположник электрофизиологии.
 5 октября — граф Алексей Григорьевич Орлов, будущий герой Чесменской битвы.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1737 году
 26 марта — грузинский писатель, учёный и политический деятель Вахтанг VI.
 18 апреля — Абраам Кретаци, армянский религиозный деятель и историк, католикос.
 10 мая — Император Японии Накамикадо.
 9 июля — Жиан Гастон де Медичи, герцог Тосканский. С его смертью завершилось правление клана Медичи во Флоренции.
 10 июля — Джузеппе Лоренцо Мария Казареджи, итальянский юрист.
 18 октября — Франсуа Катру, иезуит, французский писатель, историк, переводчик.
 18 декабря — Антонио Страдивари, итальянский скрипичный мастер.

См. также